David Alba puede referirse a:

 David Alba García-Baquero, exfutbolista español cuyo último club fue el Club de Fútbol Fuenlabrada;
 David Alba Fernández, futbolista español del Club Deportivo Leganés "B"